Damo – filosofa greca antica della scuola pitagorica, ritenuta figlia di Pitagora e Teano
 Aldo Damo – partigiano e politico italiano
 Big Damo – wrestler nordirlandese
 Debre Damo – monastero fortificato risalente al VI secolo, situato nell'Etiopia settentrionale
 Damo Suzuki – cantante e chitarrista giapponese
 Joseon yeohyeongsa damo – serial televisivo sudcoreano trasmesso su MBC nel 2003